Siebecke ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Siebecke (1891–1959), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Marburg
 Gerd Siebecke (* 1949), deutscher Verleger und Autor
 Horst Siebecke (1921–2005), deutscher Fernsehreporter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Siebeke
 Siebeck